I'll Be – singolo di Foxy Brown del 1997
I'll Be – singolo di Edwin McCain del 1998
I'll Be – singolo dei Mr. Children del 1999